Il portico in architettura è una struttura di un edificio aperta all'esterno per mezzo di un colonnato
 Portico di Caserta – comune italiano in provincia di Caserta
 Portico e San Benedetto – comune italiano in provincia di Forlì-Cesena
 Portico – frazione di Ricengo (CR)